Der Inter FC ist ein afrikanischer Fußballverein aus Bujumbura in Burundi.

Der Verein ist einer der erfolgreichsten seines Landes. Bis zu seinem letzten Titel 1989 konnte er neunmal die nationale Meisterschaft gewinnen. Auch den Burundian Cup konnte er zweimal erringen. Durch die Erfolge qualifizierte sie Inter mehrmals für die afrikanischen Wettbewerbe. Nach dem letzten Titelgewinn ging es mit dem Verein bergab. Mittlerweile ist er in die regionalen Klassen abgestiegen.

Erfolge 
 Burundischer Meister: 1970, 1974, 1975, 1977, 1978, 1985, 1987, 1988, 1989
 Burundischer Pokalsieger: 1983, 1984

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1991: Der Arsenal FC Maseru zog seine Mannschaft nach der ersten Runde zurück.
 1999: Der Verein zog sich aus finanziellen Gründen vor der ersten Spielrunde aus dem Wettbewerb zurück.

Burundischer Fußballverein
Organisation (Bujumbura)
Sport (Bujumbura)